Mopsos – w mitologii greckiej syn Ampyksa, Lapita, jeden z Argonautów
 Mopsos – w mitologii greckiej wróżbita, syn Manto, wnuk Tejrezjasza